Château Lamothe peut désigner différents domaines viticoles du département français de la Gironde :
 Le Château Lamothe, à Sauternes ;
 Le Château Lamothe Guignard, à Sauternes ;
 Le Château Lamothe-Cissac à Cissac-Médoc ;
Le Château Lamothe-Bergeron à Cussac-Fort-Médoc. 

Le château de Lamothe peut désigner différents châteaux ou manoirs français : 
 Le château de Lamothe, château inscrit aux Monuments historiques à Chassiers en Ardèche.
 Le château de Lamothe, château inscrit aux Monuments historiques situé à Calvinet dans le Cantal ;
 Le château de Lamothe, château situé à Lamothe dans la Haute-Loire ;
 Le château de Lamothe, château inscrit aux Monuments historiques, situé à Villeneuve-sur-Lot dans le Lot-et-Garonne ;
 Le château de la Motte-Broons, ancien château situé à Broons dans les Côtes-d'Armor dont il ne reste aujourd'hui aucune trace visible ;
 Le château de Lamothe-d'Anthé, un manoir situé à Tournon-d'Agenais en Lot-et-Garonne.

Lamothe